Войска Северного Кавказа — оперативно-стратегическое объединение частей ВСЮР на Северном Кавказе.

Были сформированы главнокомандуюшим ВСЮР генералом Деникиным 23 января 1919 в ходе боёв на Северном Кавказе после упразднения 3-го армейского корпуса генерала В. П. Ляхова под названием войск Терско-Дагестанского края. 4 августа 1919 были переименованы в войска Северного Кавказа. Командовал войсками главноначальствующий Области Северного Кавказа.

Состав 

 8-я пехотная дивизия
 1-я Кубанская пластунская бригада
 1-я Терская пластунская отдельная бригада
 2-я Терская казачья дивизия
 Кабардинская конная дивизия
 Осетинская конная дивизия
 5-й гусарский Александрийский полк
 2-й автомобильный батальон

К 5 октября 1919 в состав войск Северного Кавказа также были включены:

 Осетинский (Кубанский) дивизион (78 сабель)
 Осетинский конный дивизион (46 сабель,1 пулемёт)
 партизанский отряд (191 сабель, 1 пулемёт)
 Астраханская отдельная сотня (120 сабель)
 Кавказский инженерный батальон (3 роты, 256 человек, командир — полковник Введенский (с 10.11.1919)
 Запасная Терская батарея (6 орудий),э
 1-й отдельный конно-горный дивизион (2 батареи, 8 орудий)
 бронепоезда «Терец», «Кавказец» и «Святой Георгий Победоносец»
 5-й авиаотряд (2 самолёта)
 6-я, 8-я и 18-я радиостанции

На 18 июля 1919 войска насчитывали 24 920 чел. (1622 офицера, 18 596 строевых, 2167 вспомогательных и 2535 нестроевых нижних чинов) и в оперативном отношении делились на несколько отрядов:

 Астраханский (генерал-майор Драценко)
 Свято-Крестовский (генерал-майор Киленин)
 Южный (генерал-лейтенант князь Вадбольский)
 Владикавказский (полковник Фирсов) 
 Грозненский (генерал-майор Колесников) 
 Петровский (генерал-майор Руднев) 
 Кизлярский (полковник Потетин)

К 18 октября 1919, вместе с подчинённым главноначальствующему на Северном Кавказе Закаспийским отрядом части насчитывали 11 123 (11 167) штыков, 5423 (5513) сабель, 328 сапёров, 225 пулемётов, 70 орудий, 2 самолёта и 8 бронепоездов.

Военные действия 

Войска Северного Кавказа участвовали в неудачном наступлении белых на Астрахань, а также в подавлении антиденикинского восстания в Ингушетии, Дагестане и Чечне. После поражения ВСЮР в Нижнем Поволжье и на Восточном Кавказе 17 марта 1920 из остатков войск был сформирован Владикавказский отряд, отступивший по Военно-грузинской дороге и 4 апреля прибывший в Поти, где белые были интернированы грузинскими властями. Войска Северного Кавказа были расформированы 10 мая 1920.

Командный состав 

Командующие:

 генерал-лейтенант В. П. Ляхов (23 января — 29 апреля 1919)
 генерал от кавалерии И. Г. Эрдели (с 29 апреля 1919)

 Помощник командующего: генерал-лейтенант П. А. Томилов
 Начальник штаба: генерал-майор Е. В. Масловский (с 1 февраля 1919)
 Генерал-квартирмейстер: полковник К. Г. Булгаков
 Дежурный генерал: генерал-майор Г. Н. Масляников
 Инспектор артиллерии: генерал-лейтенант Н. Д. Невадовский (сентябрь-октябрь 1919)
 Заведующий передвижением войск: генерал-майор М. Н. Соловьёв
 Начальник снабжений: генерал-майор А. В. Арцишевский (сентябрь-октябрь 1919)

Литература 

 
 

Воинские части и формирования Вооружённых сил Юга России